Чемпионат Европы по фигурному катанию 2006 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2005/2006 годов. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие могли принять спортсмены которым на 1 июля 2005 года исполнилось 15 лет.

Чемпионат Европы 2006 года прошёл с 17 по 22 января 2006 года во дворце спорта «Gerland» в Лионе (Франция).

Чемпионат Европы 2006 года вошёл в историю спорта рекордным результатом показанным российской фигуристкой Ириной Слуцкой, которая одержала за свою карьеру седьмую победу на чемпионате Старого Света, превзойдя результат Катарины Витт и Сони Хени.

Во всех четырёх соревновательных дисциплинах праздновали победу фигуристы российской школы фигурного катания на коньках.

Результаты

Мужчины 

Евгений Плющенко побеждает в пятый раз на чемпионатах Европы.

Женщины 
Ирина Слуцкая установила европейский рекорд выиграв в 7-й раз чемпионат Европы, превзойдя тем самым рекорды Катарины Витт и Сони Хени.

19 января 2006 года российская фигуристка Ирина Слуцкая стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Спортсменка, начавшая выступать ещё в Советском Союзе, стала первой, и пока единственной, кому удалось завоевать этот высокий титул семь раз. Ирина Слуцкая побеждала на европейских чемпионатах в 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005 и 2006-м годах.
Это «золото» чемпионата Европы 2006 года стало для Слуцкой уже седьмым в карьере, что является абсолютным рекордом. Впервые Ирина победила на континентальном первенстве в 1996 году в Софии, когда ей было всего шестнадцать.

Теперь россиянка побила рекорд норвежки Сони Хени и немки Катарины Витт, по шесть раз становившихся лучшими в Европе.
— Катарина Витт была для меня лучшей фигуристкой в мире, и я никогда не думала, что смогу побить её рекорд. Я каталась хорошо, но не идеально. Мне удалось вписать своё имя в историю, и это здорово. Может быть, кто-нибудь другой лет через десять, двадцать тоже будет сидеть на пресс-конференции и говорить, что побил достижение Ирины Слуцкой, — сказала счастливая рекордсменка журналистам.

Пары 
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин побеждают на своём пятом подряд чемпионате Европы.

Танцы на льду 
Татьяна Навка и Роман Костомаров одержали третью победу на европейском чемпионате.

Медальный зачёт

Источники

Ссылки 
 
 Страница чемпионата на сайте евроспорт
 Фотографии чемпионата

Спорт во Франции в 2006 году
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
2006 год в фигурном катании
Фигурное катание
Январь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Лионе